L'edizione 1933 del campionato polacco di calcio venne vinta dal Ruch Chorzów.

Gruppo Orientale

Gruppo Occidentale

Girone Finale

Gruppo retrocessione

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1933
Campionato polacco di calcio